Jim Jones (sekteleider), Amerikaans sekteleider die de kerk People's Temple stichtte
 Jim Jones (rapper), Amerikaans rapper